Tchoř je český rodový název pro některé lasicovité šelmy rodu Mustela. 

 tchoř černonohý (Mustela nigripes)
 tchoř stepní (Mustela eversmannii)
 tchoř tmavý (Mustela putorius)
 fretka domácí (Mustela putorius furo)

Externí odkazy